Neuert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Neuert (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Hugo Neuert (1912–1989), deutscher Physiker
 Marcus Neuert (* 1963), deutscher Lyriker, Schriftsteller und Musiker